Die Neue Studiobühne e. V. ist ein Zusammenschluss von Theaterbegeisterten, der von Joachim Wolf ins Leben gerufen wurde.
Als Studiobühne bestand diese Theatergruppe schon seit 1991 und wurde mit dem ersten großen Freilichttheater-Projekt – „Joseph Süss Oppenheimer“ oder „Justizmord in Stuttgart“ von Karl-Heinz Schmitt – in Baiersbronn in „Neue Studiobühne“ umbenannt und zum eingetragenen Verein.
Seit dieser ersten Freilicht-Aufführung im Sommer 2001 auf dem Platz bei der Kirche im Oberdorf in Baiersbronn, hat die Neue Studiobühne weitere Theaterprojekte, meist unter freiem Himmel, vorangetrieben:
 2001 und 2002: Joseph Süss Oppenheimer oder Justizmord in Stuttgart (von Karl-Heinz Schmitt)
 2003: Ein Sommernachtstraum (von William Shakespeare)
 2004: Astoria (von Jura Soyfer)
 2005 und 2006: Wilhelm Tell (von Friedrich Schiller)
 2007: Morlok.Mythos.Mädesüß. (nach Karl-Heinz Schmitt)
 2008: Wir sind noch einmal davongekommen (von Thornton Wilder)
 2009: Jeanne oder Die Lerche (von Jean Anouilh)
 2010–2013: Umsonschd isch dr Dod (von Manfred Eichhorn)
 2010: Jeanne oder Die Lerche (von Jean Anouilh)
 2011: Die lustigen Weiber von Windsor (von William Shakespeare)
 2012: Wie es euch gefällt (von William Shakespeare)
 2013: Jedermann (nach Hugo von Hofmannsthal)
 2014–2015: Erinnerungen an Loriot (Sketche von Loriot)
 2015: Das Kaffeehaus (Komödie von Carlo Goldoni)
 2016: Arsen und Spitzenhäubchen (Komödie nach Joseph Kesselring)
 2017: Frau Müller muss weg (Komödie von Lutz Hübner)
 2017: Antonia – vergessen und vergessen werden (von Friederike Wingerter)
 2018–2019 Blütenträume (Komödie von Lutz Hübner)
 2019 Ronja Räubertochter (von Astrid Lindgren)
 2021 Gretchen 89ff. (nach Lutz Hübner)
 2023 Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen (nach einer Idee von Christine Brückner)

Anfang 2008 wurde die „Neue Studiobühne“ neben zwei weiteren Theatergruppen für den Oskarle, den Mundartheater-Preis-Baden-Württemberg, nominiert, und für das  Stück „Morlok.Mythos.Mädesüß.“ mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet.

Spielorte sind neben dem Baiersbronner Oberdorf auch die „Schramberger Grub“ – das Gelände des Schützenvereins Mitteltal und die Schwarzwaldhalle. Seit 2011 war der neu gestaltete Klosterhof in Klosterreichenbach Ort des Geschehens. 2019 wurde das Freigelände im Kulturpark Glashütte Buhlbach als weiterer Spielort erschlossen.

Im März 2013 erhielt Joachim Wolf, Regisseur, 1. Vorsitzender und kreativer Kopf der Neuen Studiobühne die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.
Im Januar 2014 verstarb Joachim Wolf unerwartet im Alter von 72 Jahren. Seither übernimmt Otto Gaiser den Vorsitz des Vereins. Stefanie Bauer konnte für die Regie des Loriot Abends und des Sommertheaterstücks "Das Kaffeehaus" gewonnen werden. Im Jubiläumsjahr 2016, in dem die Studiobühne ihr 25-jähriges Bestehen feierte, führte Rob Doornbos beim Sommertheater Regie.
Im Jahr 2017 inszenierte die Neue Studiobühne gleich zwei Stücke: Im Frühjahr tourte das Stück "Frau Müller muss weg" unter der Regie von Stefanie Bauer sehr erfolgreich an verschiedenen Schulen der Umgebung.
Das Sommertheater kehrte 2017 mit dem Stück "Antonia" zurück auf den Platz vor dem Museum im Baiersbronner Oberdorf unter der Regie von Rob Doornbos.

Im Jahr 2018 pausiert die Neue Studiobühne mit dem Freilichttheater und tritt in den zweijährigen Rhythmus ein. Im Herbst 2018 wird es unter der Regie von Daniela Burkhardt das Saalstück "Blütenträume" an verschiedenen Spielorten im Raum Baiersbronn geben.
Im Sommer 2019 wird "Ronja Räubertochter" unter der Regie von Burkhardt an der Glashütte in Baiersbronn-Buhlbach aufgeführt. Erneut unter der Regie von Burkhardt startete die Neue Studiobühne in der Corona-Zeit das Projekt Sommertheater 2021. "Gretchen 89ff." konnte erfolgreich im Juli 2021 erneut in der Glashütte Buhlbach unter Pandemie-Bedingungen aufgeführt werden. Im Frühjahr 2023 tourt die Schauspieltruppe mit "Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen" ebenfalls unter der Regie von Burkhardt im Raum Baiersbronn/Freudenstadt.

Die Neue Studiobühne ist Mitglied im Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Oskarle ... der Preis im Ländle: Preisträger im Jahr 2008

Einzelnachweise 

Verein (Landkreis Freudenstadt)
Amateurtheater
Mundartbühne
Theater (Baden-Württemberg)
Kultur (Landkreis Freudenstadt)
Gegründet 1991